Семён Иванович Мельников (4 апреля 1902 — 14 июля 1984) — советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, член Военного совета 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Семён Мельников родился 4 апреля 1902 года в селе Липовка (ныне расположено в Задонском районе Липецкой области) в крестьянской семье. По национальности — русский. После окончания 4 классов школы, в 1924—1925 годах служил в рядах Красной Армии.

После прохождения воинской службы, в 1926 году вступил в ВКП(б). Работал секретарём сельсовета. В 1935 году окончил курсы при Воронежском областном комитете ВКП(б).

В 1935 году Мельников вновь вступил в ряды РККА. В 1940 году окончил Высшие курсы политсостава. Участвовал в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 1939 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С мая 1942 года Семён Мельников нёс службу в качестве члена Военного совета 3-й танковой армии, а затем 57-й армии С мая 1943 года и до конца войны — член Военного совета 3-й гвардейской танковой армии.

В сентябре 1943 года гвардии генерал-майор танковых войск Семён Мельников особо отличился при форсировании реки Днепр. Взяв под свой контроль строительство моста в районе села Великий Букрин (ныне расположено на территории Мироновского района Киевской области Украины), он проявил мужество и отвагу, решительность в достижении цели.

Именно благодаря умелым действиям Мельникова, уже 14 октября 1943 года мост, длиной семьсот сорок метров, был досрочно построен, что дало возможность быстро форсировать Днепр главными силами 3-й гвардейской танковой армии (Воронежский фронт) и расширить плацдарм на его правом берегу.

17 ноября 1943 года, указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии генерал-майору Семёну Ивановичу Мельникову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

29 мая 1944 года гвардии генерал-майору танковых войск Семёну Мельникову было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант танковых войск».

После окончания войны Мельников продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1948 году он окончил Высшие курсы политического состава. Избирался членом Центрального Комитета Коммунистической партии Украины.

В 1957 году генерал-лейтенант танковых войск Мельников был отправлен в запас. Последние годы жил в Москве. Скончался 14 июля 1984 года, был похоронен на Кунцевском кладбище (участок 9-2).

Мельников также является автором книги «Маршал Рыбалко» (1984) о своём фронтовом товарище, Маршале бронетанковых войск Павле Рыбалко.

Награды 
 Герой Советского Союза (17 ноября 1943 года);
 два ордена Ленина (17.11.1943; 29.05.1945);
 четыре ордена Красного Знамени (17.11.1939; 4.02.1943; 10.01.1944; 30.12.1956);
 орден Кутузова I степени (06.04.1945)
 орден Суворова II степени (25.08.1944);
 орден Кутузова II степени и (18.12.1956);
 орден Богдана Хмельницкого II степени (29.05.1944);
 орден Отечественной войны I степени (27.08.1943);
 орден Красной Звезды (20.06.1949);
 медали;
 иностранные ордена.

Примечания

Литература 
 
 Герои огненных лет. — М.: Московский рабочий, 1978. — Кн. 3.
 Герои-освободители Черкасщины. — Днепропетровск: Промінь, 1980.
 Миронов Г. М. Член Военного совета. — М., 1976.

Ссылки 
 

Родившиеся в Задонском районе
Танкисты СССР
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Похороненные на Кунцевском кладбище
Делегаты XIX съезда КПСС